Eleusis poate desemna
orașul elen Eleusis
personajul mitologic Eleusis
Vezi și
Misterele din Eleusis